

Geografia 
 Spagna
 Huete – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Félix Huete – calciatore spagnolo, centrocampista
 René Huete – calciatore nicaraguense, difensore